Ливонија има више значења:
 Ливонија
 Ливонија (Мичиген)
 Ливонија (Њујорк)
 Ливонија (Индијана)
 Ливонија (Луизијана)
 Ливонија (Мисури)